

Sigle 
 Radical-citoyen-vert – gruppo parlamentare francese
 Rotating Cylinder Valves - cilindro ruotante, tipo di distribuzione
 Rugby Club Valpolicella – società rugbystica italiana

Cinema 
 RCV Entertainment – casa di distribuzione cinematografica olandese